'Rádio Tua Voz é uma emissora de rádio sediada em Caxias do Sul na Serra Gaúcha. A emissora, que é sintonizada através da frequência 1010 AM, (breve eFM 83.7 da banda estendida) site tuavoz.com.br ou aplicativos para tablets e smartphones, entrou em operação em 05 de outubro de 2015.

Com um transmissor de 8 kW de potência, a Tua Voz tem música e programação gospel e evangélica, atingindo um público que cresce de forma constante.

Ligações externas 
Página oficial

Tua Voz